SGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saginaw (Stati Uniti)
 sgw – codice ISO 639-3 della lingua sebat bet guraghé